Walking Tall bezeichnet:

 den Originaltitel des Actionfilms Der Große aus dem Dunkeln von 1973
 der Originaltitel der darauf basierenden Fernsehserie Der Große aus dem Dunkeln (Fernsehserie) 
 Walking Tall – Auf eigene Faust, einen Actionfilm aus dem Jahre 2004 und Neuverfilmung des ersteren
 Walking Tall: The Payback, US-amerikanischer Actionfilm aus dem Jahre 2007
 Walking Tall: Lone Justice, US-amerikanischer Actionfilm aus dem Jahre 2007